Песское сельское поселение — упразднённое муниципальное образование в Хвойнинском муниципальном районе Новгородской области России.

Административный центр — село Песь, находится к западу от Хвойной. Постоянное население (на 1 января 2009 г.) — 1959 человека, 86 % из них проживают в административном центре — селе Песь.

В марте 2020 года упразднено в связи с преобразованием муниципального района в муниципальный округ. Оно соответствует административно-территориальной единице Песское поселение Хвойнинского района.

География 
Территория поселения расположена на северо-востоке Новгородской области. На территории муниципального образования находится множество озёр — Ракитинское, Быковское, Лопатинское, Емецкое и др. По территории протекает река Песь и др.

История 
Песское сельское поселение было образовано законом Новгородской области от 17 января 2005 года , Песское поселение — законом Новгородской области от 11 ноября 2005 года .

Население

Населённые пункты 
В состав поселения входят 10 населённых пунктов.

Транспорт 
По территории поселения проходят пути Октябрьской железной дороги линии Санкт-Петербург — Мга — Кириши — Неболчи — Хвойная — Кабожа — Пестово — Сонково — Москва (Москва Савел.).

Примечания 

Упразднённые сельские поселения Новгородской области
Муниципальные образования Хвойнинского района
Сельские поселения, упразднённые в 2020 году